Kratie (Khmer: , Transkription: Krâchéh, Aussprache in IPA: []) ist eine Provinz in Kambodscha mit gleichnamiger Provinzhauptstadt.

Kratie hat 374.755 Einwohner (Stand: Zensus 2019). 2017 betrug die Einwohnerzahl 389.800.

Kratie ist in diese sechs Bezirke unterteilt:

Flora und Fauna 
 Die Mekong-Bachstelze, eine seltene Vogelart, ist hier endemisch.

Einzelnachweise

Weblinks 

Provinz in Kambodscha